Plaats in Indonesië
 Keseneng (Sumowono), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Keseneng (Mojotengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Keseneng (Purworejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java